Санта Круз Папалутла има више значења:

 Општина Санта Круз Папалутла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Папалутла (Санта Круз Папалутла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику